Ziegfeld Theatre (1927)
 Ziegfeld Theatre (1969)